Cyclops speratus – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1901 roku przez szwedzkiego zoologa Vilhelma Lilljeborga.

Bibliografia
 Walter, T. Chad (2012). Cyclops speratus Lilljeborg, 1901. In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. Geraadpleegd via: World Register of Marine Species op

  William T. Cox,  Gary L. Hendrickson "Observations on the Life Cycle of Proteocephalus tumidocollus (Cestoda: Proteocephalidae) in Steelhead Trout, Oncorhynchus mykiss" Department of Fisheries, Humboldt State University

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1901 roku